

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Proszów – osada w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody
 Proszów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal